Die Verbandsliga Niederrhein 1976/77 war die 21. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1978 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur 2. Bundesliga dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Die Amateure von Fortuna Düsseldorf wurden Niederrheinmeister, durften jedoch als Reserve eines Bundesligisten nicht an der Aufstiegsrunde zur 2. Fußball-Bundesliga teilnehmen. Der Tabellenzweite und Vorjahresmeister 1. FC Bocholt nahm an der Aufstiegsrunde teil und schaffte den Sprung in die 2. Fußball-Bundesliga. 

Die Amateure von Fortuna Düsseldorf nahmen stattdessen als niederrheinischer Vertreter an der deutschen Amateurmeisterschaft 1977 teil und holten den Titel. Neben Zweitligaabsteiger 1. FC Mülheim, der in die Landesliga Niederrhein durchgereicht wurde, stiegen auch die Sportfreunde Katernberg und der Langenberger SV ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison der ASV Wuppertal, Gelria Geldern und der VfB 03 Hilden auf.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1976/77 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1976/77
Fußball-Verbandsliga Niederrhein